La saison 1947-1948 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1947-1948
 : début de la Coupe (48 clubs)
 : Coupe (48 clubs)
 : Championnat
 : Coupe
 : Championnat
 : Championnat
 : Championnat
 : Coupe (12 + 12 clubs division d'Honneur)
 : Sélection des Ligues, sauf Oran
 : Coupe (12 clubs)
 : Championnat
 : Championnat
 : Championnat
 : Coupe (6 clubs)
 : Championnat
 : Championnat
 : Fin du Championnat aller
 : Coupe (3 qualifiés)
 : Championnat
 : Championnat
 : Championnat
 1er février: Championnat
 : 1/8 de finale
 : 1/8 de finale
 : Championnat
 : Championnat
 : Coupe 1/4 de finale
 : Championnat
 : Championnat
 : repos
 : Championnat et 1/2 finale de la Coupe
 : Championnat et 1/2 finale de la Coupe
 : Championnat fin retour
 : Coupe Rivet, éliminatoire
 : Coupe d'Afrique du Nord Finale
 : Coupe Rivet, 1/4 de finale
 : Coupe Rivet, 1/2 de finale
 : Coupe Rivet finale

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'RSA: Red Star Algérois.
Le GSO: Groupement Sportif Orléansville.
Le FCB: Football Club Blidéen.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique Hussein-Dey.
L'RCMC: Racing Club Maison-Carrée

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division 
la Première Division représente le  niveau de la Ligue d'Alger de Football Association

 Calendrier  div. Groupe A
L'ASK: Association Sportive Kouba.
L'ASM: Association Sportive Montpensier.
L'SCA: Sporting Club Algérois.
L'ASPTTA: Association Sportive Postes Télégraphes Téléphones Alger.
L'ASD: Association Sportive Douéra.
L'RASA: Rugby Association Sports Algéroise.
L'ESZ: Étoile Sportive Zéralda.
L'ECS: Etoile Césarienne Sportive (Cherchell).
L'SG: Stade Guyotville.
L'OM: Olympique Marengo.

 Calendrier  div. Groupe B
L'ASTA: Association Sportive Trèfle-Alger.
L'ASR: Association Sportive Rivet.
L'USMA: Union Sportive Musulmane d'Alger.
L'SCUEB: Sporting Club Union El Biar.
L'USFA: Union Sportive Fort-de-l'Eau.
L'SAB: Stade Algérois de Belcourt.
L'OR: Olympique Rouiba.
L'USB: Union Sportive Blida.
L'OTO: Olympique Tizi-Ouzou.
L'USAT: Union Sportive Ain-Taya.

Calendriers de la Deuxième Division 
la Deuxième Division représente le  niveau de la Ligue d'Alger de Football Association

Le tirage au sort des compétitions de la Ligue d'Alger de football effectué le  au siège du Bureau de la LigueCette division de la Ligue d'Alger de football comportait cette saison vingt-quatre équipes réparties dans trois groupes nommés A, B et C. 

Les clubs qui la constituent sont :

 Calendrier  div. Groupe A
L'ASD: Association Sportive Dellys.
LA'JSII: Jeunesse Sportive Issersville-les-Issers.
L'OMR: Olympique Montplaisir-Ruisseau.
L'OMSE: Olympique Musulmane Saint-Eugène.
LA'RCA: Riadha Club Arba.
LA'JSK: Jeunesse sportive de Kabylie.
L'SCM: Sporting Club Ménerville.
L'USMMC: Union Sportive Musulmane Maison-Carrée.

 Calendrier  div. Groupe B
L'GSR: Groupement Sportif Rovigo.
L'GSH: Groupement Sportif Alger Hydra.
L'OB: Olympique Birkadem.
L'CAP: Club Athlétic du Paté.
L'JSB: Jeunesse Sportive Birtouta.
L'JSMA: Jeunesse Sportive Musulman Alger.
L'CCA: Croissent Club Algérois.
L'USA: Union Sportive Arba.

 Calendrier  div. Groupe C
L'JSMB: Jeunesse Sportive Musulmane Boufarik.
L'OL: Olympique Littoral.
L'SCM: Sporting Club Miliana .
L'USS: Union Sportive Sahel.
L'SCA: Sporting Club Affreville .
L'JSBM: Jeunesse Sportive Beni Mered.
L'SCM: Sporting Club Médéa.
L'RCAEA: RC Ameur-El-Ain.

Calendriers de la Troisième Division 
la Troisième Division représente le  niveau de la Ligue d'Alger de Football Association

 Calendrier  div. Groupe Alger A
L'RCK: RC Kouba.
L'JLCD: JLC Douéra.
L'FCS: Football Club Saoula.
L'USA: Union Sportive Algéroise.
L'SCJE: Sporting Club Jardin d'Essai.
L'ESMA: Espérance Sportive Musulmane Algérois.
L'NAHD: NA Hussein Dey.

 Calendrier  div. Groupe Alger B
L'JSEB: Jeunesse Sportive El-Biar.
L'OCT: Olympique Côte Turquoise.
L'ALBO: Alger la Blanche Olympique.
L'JSMB: Jeunesse Sportive Musulmane Birkadem.
L'FCMA: Football Club Musulmane Algérois.
L'ERBA: Étoile Rouge Ben Aknoun.
L'SSB: SS Bouzaréa.
L'ICMA: Idéal Club Musulmane Algérois.

 Calendrier  div. Groupe Ouest Mitidja
L'ASA: Association Sportive Attatba.
L'OMAEA: Olympique Musulmane Ameur-El-Ain.
L'NCEA: Nedjm Club El-Affroun.
L'HSF: Hilla Sports Fouka.
L'ESMK: Étoile Sportive Musulman Koléa.
L'CAOEA: CA Oued El-Alleug.

 Calendrier  div. Groupe Est Mitidja
L'JSA: Jeunesse Sportive Alma.
L'OMFE: Olympique Musulmane Fort-de-l'Eau.
L'RCF: RC Fondouk.
L'ESAT: ES Ain-Taya.
L'JSMB: Jeunesse Sportive Maison-Blanche.
L'OCM: Olympique Club Matifou.
L'ASR: Association Sportive Reghaia.
L'JSA: Jeunesse Sportive Azzazga.

 Calendrier  div. Groupe Littoral
L'MCT: Mouloudia Club Tenes.
L'MSC: Mouloudia Sportive de Cherchell.
L'UST: Union Sportive Tenes.
L'USMM: Union Sportive Musulman Marengo.
L'ASG: Association Sportive Gouraya.

 Calendrier  div. Groupe Atlas Est
L'USA: Union Sportive Aumale.
L'MCB: Mouloudia Club Bouira.
L'BAC: Bouiba Athlétique Club.
L'SAB: Stade Ain Bessam.
L'USP: Union Sportive Palistro.

 Calendrier  div. Groupe Atlas Sud
L'SCMB: Sporting Club Musulmane de Blida.
L'SOB: SO Berrouaghia.
L'OM: Olympique Médéa.
L'ASC: Association Sportive Chiffa.
L'OML: Olympique Musulmane Laghouat.
L'OB: Olympique Boughari.

 Calendrier  div. Groupe de Chellif
L'ASO: Association Sportive Orléansville.
L'AST: Association Sportive Téniet-el-Hâad.
L'OA: Olympique Affreville.
L'USOF: Union Sportive Oued-Fodda.

Calendriers du Championnat Corporatif

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 
Source :

Palmarès de la Première Division 
 Classement  div. Groupe A
 

 

 Classement  div. Groupe B

Palmarès de la Deuxième Division 

 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Coupe Forconi de football 1947-1948
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1947-1948
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1947-1948
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie